Ivan Kastelic je lahko:
 Ivan Kastelic (politik)
 Ivan Kastelic (zdravnik)